Călacea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Călacea (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Călacea (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Călacea (Timiș), Dorf im Kreis Timiș